Олимпийский комитет Доминиканской Республики () — организация, представляющая Доминиканскую Республику в международном олимпийском движении. Основан в 1946 году, зарегистрирован в МОК в 1954 году.

Штаб-квартира расположена в Санто-Доминго. Является членом Международного олимпийского комитета, Панамериканской спортивной организации и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Доминиканской Республике.

См. также 
 Доминиканская Республика на Олимпийских играх

Примечания 

Доминиканская Республика
Доминиканская Республика на Олимпийских играх